Die Jiangxi Women's Open 2015 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 26. Juli bis 2. August 2015 in der chinesischen Stadt Nanchang statt.

Titelverteidigerinnen waren Peng Shuai im Einzel und die taiwanisch-japanische Paarung Chuang Chia-jung / Junri Namigata im Doppel.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Zhong Hong Jiang Xi International Women's Open 2015 wurden folgende Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Jiangxi Women's Open 2015 fand am 26. und 27. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Nanchang